Байтер () – фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Байтер, Иоганн Георг (1801–1877) – швейцарский филолог.
 Байтер, Райнер (род. 1978) – немецкий кёрлингист.